Непрощённый:
 «Непрощённый» () — вестерн, США, 1992 год. Режиссёр — Клинт Иствуд.
 «Непрощённый» — японский ремейк американского фильма, 2013 год, режиссер Ли Санг-иль (Южная Корея).
 «Непрощённый» — драматический фильм, 2018, режиссёр — Сарик Андреасян.
 «Непрощённый» — тринадцатая серия шестого сезона сериала «Сверхъестественное».

См. также 
 Непрощённая